Benezet ist der Familienname folgender Personen:

 Bénézet (1165–1184), katholischer Heiliger, einer der Stadtpatrone von Avignon
 Anthony Benezet (1713–1784), amerikanischer Lehrer und Abolitionist

 Nicolas Benezet (* 1991), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bénézet